Steinmetz é uma palavra alemã que significa talhador de pedras. Ela pode referir-se a:
 Pessoas
 Charles Proteus Steinmetz, matemático alemão
 George Steinmetz, fotógrafo americano
 Dom Geremias Steinmetz
 Karl Friedrich von Steinmetz, marechal-de-campo prussiano
 Ricardo ("Ricardinho") Steinmetz Alves
 Thérèse Steinmetz

 Outros
 1681 Steinmetz, asteróide da cintura principal, a 2,136244 UA.
Desambiguações de sobrenomes